

Руєн () — громада в Бургаській області.
 Руєн () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Руєн () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Куклен.